Cet article présente les personnages de l'entourage de Lynette Scavo du feuilleton télévisé Desperate Housewives.

Famille proche

Thomas « Tom » Scavo 

Tom Scavo est le mari de Lynette et est le père des enfants de Lynette et de Kayla, sa fille cachée. Il rencontre Lynette dans une entreprise de publicités alors qu'il est en couple avec une autre femme. À la naissance de Parker, Lynette arrête de travailler mais Tom continue son travail. Dans la saison 3 il ouvre un restaurant la "Pizzeria Scavo" ce qui est son plus grand rêve et Lynette fait son maximum pour l'épauler. Dans les épisodes qui suivent, Lynette retrouve Tom inconscient dans la pizzeria car il a de gros problèmes de dos, cela l'empêche de travailler pendant 3 mois environ.

Porter et Preston Scavo 
Porter et Preston Scavo sont les jumeaux de la famille Scavo. Lors de la première saison, les jumeaux, âgés de six ans, sont hyperactifs et provoquent beaucoup de dégâts, fatiguant Lynette. Lynette et Tom Scavo les font donc inscrire à la Barcliff Academy avec l'aide de Bree et leur font faire de l'exercice pour les calmer et les rendre dociles lors de leur entretien avec le directeur. Par la suite, avec leur frère Parker, les jumeaux volent des objets à Karen McCluskey, ainsi que le bracelet de Martha Huber plein de sang, que Paul Young a déposé dans le garage de Mike Delfino pour faire croire à la culpabilité du nouveau voisin. Ce bracelet finit par arriver entre les mains de Susan en passant par ceux de Lynette. Lorsque Bree, veuve et devenue alcoolique, accepte de les garder, elle finit par s'endormir sous l'effet de trop de vin. Ils sortent de la maison et emmènent leur petite sœur Penny jusqu'au centre-ville où ils sont interceptés par la coiffeuse de Lynette, qui est aussitôt appelée pour venir les chercher.

Après la prise d'otage, Parker et les jumeaux ne comprennent pas que Lynette privilégie Kayla parce qu'elle a perdu sa mère Nora Huntington. Bien qu'elle soit plus âgée qu'eux, ils la considèrent comme une petite sœur. Plus tard, comme leurs frère et sœurs, ils sont traumatisés par la maladie de leur mère au point de s'interdire de parler de médecine dans leur cabane personnelle, ce qui attriste Lynette. Ils assistent avec Parker et Kayla à la fin de l'accouchement de Danielle Van De Kamp. Sur une idée de Kayla, ils mettent par la suite le feu au restaurant de Rick Coletti pensant qu'il représente un danger pour le couple que forment leurs parents. Elle leur fait ensuite croire qu'elle a sauté du toit en se servant d'un parapluie comme d'un parachute, puis elle laisse l'objet en question dans l'allée en disant aux jumeaux qu'ils ne peuvent pas essayer, puisqu'ils sont punis. Preston saute alors réellement du toit et doit être emmené à l'hôpital.

Porter Scavo
Interprété par : Shane Kinsman (saisons 1 à 4; 5 à 7 en flashbacks) puis Charlie Carver (saisons 5 à 8)
Comédien de doublage (VF) : Gwénaël Sommier (saisons 1 à 4) puis Olivier Martret (saisons 5 à 8)
Nombre d'épisodes : 100
Saisons : 1 à 8
Biographie :
Cinq ans plus tard, âgé de 16 ans, Porter entame une liaison avec Anne Schilling, la mère de son meilleur ami Kirby. Quand Lynette l'apprend, elle s'oppose catégoriquement à cette relation intime et demande à Porter d'arrêter de la fréquenter. Soupçonnant d'être enceinte, Anne l'annonce à Porter qui compte s'enfuir avec elle. Lynette se rend chez elle pour demander à Anne d'arrêter de fréquenter Porter mais son mari Warren entend la scène et frappe violemment sa femme, l'envoyant à l'hôpital. Quand Porter l'apprend, il se rend au bar de Warren pour le tuer et ce dernier le soupçonne d'avoir incendié le bar, soupçons renforcés par un témoignage mensonger de Dave Williams causant son arrestation. Menacé par Warren, Porter se réfugie chez sa grand-mère maternelle et refuse de dire à Lynette où il se cache. Lorsqu'elle le retrouve, elle lui apprend que son accusation ne tient pas et il est rapidement blanchi pour manque de preuves.

Dans la , Lynette ne supporte plus de voir ses deux fils aînés incapables de se débrouiller tout seuls. Elle décide alors de les mettre dehors pour les pousser à trouver un logement et un travail. Ils emménagent alors chez Karen McCluskey avant d'être rapidement délogés par la septuagénaire qui est vite excédée par leur comportement.

Lorsque la fille de Susan Delfino, Julie, revient à Wisteria Lane, on découvre qu'elle est enceinte et compte faire adopter son bébé à la naissance. Elle refuse de dévoiler à sa mère l'identité du père, poussant Susan à faire des recherches parmi ses effets personnels. Il s'avère que c'est Porter le père, lui et Julie ayant eu une aventure d'un soir. Porter refuse que Julie abandonne leur bébé et il décide de l'élever seul. Pour cela, il prend plusieurs petits boulots pour joindre les deux bouts et ne peut, de ce fait, pas être assez présent pour soutenir Julie, qui a finalement décidé d'élever sa fille. Désormais veuve, Susan décide qu'elle élèvera le bébé pour que Julie et Porter puissent finir leurs études tout en restant présents dans la vie du bébé. Elle nait dans le dernier épisode de la série, alors que Renee Perry se marie et que Karen McCluskey meurt de son cancer.

Preston Scavo 
Interprété par : Brent Kinsman (saisons 1 à 4; 5 à 7 en flashbacks) puis Max Carver (saisons 5 à 8)
Comédien de doublage (VF) : Gwenvin Sommier (saisons 1 à 4) puis Alexandre Nguyen (saisons 5 à 8)
Nombre d'épisodes : 86
Saisons : 1 à 8
Biographie :
Cinq ans plus tard, âgé de 16 ans, Preston assiste impuissant à l'arrestation de son frère Porter, accusé de l'incendie du White Horse. Quand celui-ci se réfugie chez sa grand-mère Stella pour ne pas affronter la vindicte populaire, c'est lui qui va au tribunal en se faisant passer pour Porter, un subterfuge que Lynette et Tom découvrent immédiatement. À la fin de la saison, Preston décide de partir étudier en Europe, une idée que n'approuve pas sa mère.

Dans la , Preston part étudier en Europe pour six mois. Désormais affublé d'une moustache pour le différencier de son frère jumeau, il revient accompagné d'une jeune femme russe appelée Irina Kosokov, qui a tout l'air d'une croqueuse de diamants selon Lynette. En effet, Preston demandait souvent de l'argent à ses parents soi-disant pour des urgences, en réalité pour entretenir sa nouvelle conquête. Contre toute attente, Preston demande Irina en mariage et prévoit d'arrêter ses études pour prendre un appartement et travailler dans un abattoir. Incapable d'accepter cette union, Lynette fait des recherches sur sa future belle-fille et apprend qu'elle est déjà mariée  et recherchée pour avoir vidé le compte en banque de plusieurs de ses conquêtes. Preston décide alors d'annuler le mariage et met Irina dehors. Quand son corps est retrouvé dans un bois aux environs de Fairview, il est un temps soupçonné par les services de police mais son emploi du temps ne concorde pas avec l'heure du décès.

Revenu chez sa mère dans la , Lynette ne supporte plus de voir ses deux fils aînés incapables de se débrouiller tout seuls. Elle décide alors de les mettre dehors pour les pousser à trouver un logement et un travail. Ils emménagent alors chez Karen McCluskey avant d'être vite délogés par la septuagénaire qui est rapidement excédée par leur comportement.

Parker Scavo 
Interprété par : Zane Huett (saisons 1 à 4; 6 en flashbacks) puis Joshua Logan Moore (saisons 5 à 8)
Comédien de doublage (VF) : Kevin Sommier (saisons 1 à 4) puis Thomas Sagols (saisons 5 à 8)
Nombre d'épisodes : 96
Saisons : 1 à 8
Biographie :
Parker Scavo est le fils benjamin des Scavo. Lors de la première saison, âgé de cinq ans, il prend exemple sur ses frères jumeaux en mettant sa mère à bout. Après que les jumeaux ont mis du chewing-gum dans les cheveux de celui-ci, Lynette lui rase la tête et l'utilise pour pouvoir aller au yoga sans réserver en prétendant que Parker est atteint de cancer. Parker a aussi eu une amie imaginaire, une nounou anglaise nommée  Mulberry, qui est apparue quand Lynette s'est remise à travailler. Plus tard, Parker demande à une camarade de lui montrer son vagin en échange d'un gâteau. Lynette en est informée par le professeur de son fils, Louise Pate, et lui offre un chien pour qu'il pense à autre chose. 

Par la suite, Lynette, voyant que Parker veut quitter l'équipe de baseball prétextant qu'il n'est pas bon et qu'on lui a donné un poste peu important, force son fils à continuer. Elle paye même un garçon pour lancer moins vite la balle quand Parker est devant lui. Lorsque cette affaire de corruption est découverte, Parker et le lanceur sont exclus de leurs équipes respectives. Malgré ça, Lynette paye l'entraîneur de l'équipe de Parker pour qu'il le reprenne, car son fils se croit maintenant bon et veut continuer. Parker joue alors un match avec son équipe mais il a une entorse et arrête le baseball ce qui réjouit Lynette. Il entretient de très bonnes relations avec Mme. McKlusky qui est son petit préféré (elle le dit lorsqu'il est devant sa porte et le suggère lorsque Lynette demande à Mme. McKlusky de les cacher de l'ouragan et qu'elle dit " Il n'y a que 4 personnes que j'apprécie dans votre famille") car il ne dévoila rien lorsqu'il découvrit le corps de son mari dans le réfrigirateur alors qu'il cherchait des esquimaux, il  essayait même de la protéger des commérages et des potins ainsi que les tags que les enfants du quartier faisaient sur sa porte. On apprend même qu'elle avait mis son mari ici afin de toucher sa retraite; elle n'aurait pas pu rester à cause de sa retraite trop peu élevée.  Après l'arrivée de Kayla, avec ses frères jumeaux, Parker ordonne à Lynette de quitter la cabane quand elle y pénètre pour jouer avec eux, en raison du fait qu'il est interdit de parler de médecine, de santé ou de maladie dans la cabane. La mère en est fortement blessée au point de s'accuser d'avoir gâché leur enfance en ayant elle-même ramené, selon elle, cette maladie au foyer Scavo. Néanmoins, est très mature pour son âge dans les saisons 3 et 4 car il se montre très responsable (il s'occupe de Penny et aide même Mme. McKlusky) Parker assiste aussi, avec Kayla et ses frères jumeaux, à la naissance de Benjamin Tyson Hodge. Ils s'enfuient lorsqu'ils voient Adam Mayfair, déguisé en Frankenstein en l'honneur de Halloween, tenant le bébé.

Cinq ans après, Parker a alors 15 ans et il est devenu un geek. Il montre à sa mère le réseau d'amis de Porter, ce qui permettra à cette dernière de se faire passer pour une jeune fille afin de mieux connaître son fils.

Il demande à Robin Gallagher, l'ex strip-teaseuse, de coucher avec lui car il est le seul puceau dans son groupe d'amis.

Penny Scavo 
Interprétée par : Dylan et Jordan Cline (saison 1), Darien et Kerstin Pinkerton (saisons 2 à 4), Kendall Applegate (saisons 5 et 6), Darcy Rose Byrnes (saison 7 et 8)
Comédienne de doublage (VF) : Claire Bouanich (saison 7 et 8)
Nombre d'épisodes : 49 (saison 5 à 8)
Saisons : 1 à 8
Biographie :
Penelope Lynn Scavo dite Penny est la plus jeune enfant de la famille Scavo jusqu'à la fin de la saison 6. On la voit très peu dans les premières saisons, mais après le bond en avant de 5 ans pour la saison 5, et surtout dans la saison 6, elle est autant récurrente que les autres enfants Scavo. Elle devient régulière dans la saison 7. Dans la saison 8, elle aide Lynette à récupérer Tom. C'est une fan de Taylor Swift.

Patrick Scavo 
Interprété par : Zayne Emory et Anthony Traina (flashbacks hypothétiques, 6x11)
Nombre d'épisodes : 1
Saison : 6
Biographie :
Patrick Scavo est le fils de Tom et Lynette et le frère jumeau de Paige. À la suite du crash ayant secoué Wisteria Lane lors de la fête de Noël, Lynette, qui a sauvé la vie de Celia Solis est admise à l'hôpital et se fait opérer car un de ses enfants a été dangereusement blessé et risque des séquelles physiques et peut-être mentales. Lynette se met alors à rêver de la vie de son fils s'il était né handicapé et aux difficultés que sa situation engendrerait, finalement, Patrick finit par décrocher son diplôme de droit et prononce un discours dans lequel il remercie sa mère. Lorsqu'elle se réveille, Tom lui apprend que Patrick n'a pas survécu.

Paige Scavo 
Interprétée par : Emmett, Hudson et Noah Greenberg (saison 7), Isabel et Samantha Kahle (saison 8), Mindy Montavon (flashbacks hypothétiques, 6x11)
Saison : 7 et 8
Biographie :
Paige Scavo est la dernière fille des Scavo. Elle nait dans le dernier épisode de la saison 6.

Kayla Huntington 
Interprétée par : Rachel Fox
Comédienne de doublage (VF) : Claire Bouanich
Nombre d'épisodes : 22
Saisons : 3 et 4
Biographie :
Kayla Huntington est la fille de Tom, qu'il a eu avec Nora, à l'époque où il ne connaissait pas encore Lynette. Tom apprend son existence alors qu'elle est âgée de 11 ans. Tom et Lynette essayent tant bien que mal de l'inclure à la famille ce qui est difficile à cause de la haine qu'elle éprouve vis-à-vis de Lynette après la mort de sa mère lors de la prise d'otage de Carolyn Bigsby au supermarché. Blessée à mort, Nora demande à Lynette de prendre soin de Kayla. Celle-ci reste avec ses grands-parents maternels quelques jours avant de revenir à Wisteria Lane où Lynette essaye, par tous les moyens, de la rendre heureuse. Cependant, Kayla se montre froide et ne lui obéit pas, la jugeant responsable de la mort de sa mère. Plus tard, quand Lynette prend une nouvelle semaine de congé après avoir simulé un mauvais état de santé, Kayla explique la vérité à son patron Ed Ferrara. Celui-ci, qui se rend à la kermesse où les Scavo vendent des pizzas, décide de la virer puis de la garder sous de sévères conditions. Finalement, Lynette démissionne pour s'occuper pleinement de la pizzeria. Kayla continue à mettre des bâtons dans les roues de sa belle-mère et n'hésite pas à faire accuser ses demi-frères à sa place (elle persuade les jumeaux de déclencher un incendie et de sauter du toit de la maison). Kayla n'hésite pas non plus à se brûler la peau avec un fer à cheveux en accusant, à tort, Lynette de la maltraiter pour se débarrasser de cette dernière. Kayla part alors habiter chez ses grands-parents maternels.

Sophie Lynette Scavo
Sophie est la fille de Julie Mayer et de Porter. Elle est née dans le dernier épisode de la série, puis a quitté Wisteria Lane avec sa mère Julie, sa grand-mère Susan et son oncle M.J pour Boston, la ville où Julie étudie. Quelques années plus tard, nous voyons Lynette crier sur ses six petits-enfants, et il semblerait que Sophie soit parmi eux.

Famille étendue

Stella Kaminsky 

Interprétée par : Polly Bergen
Comédienne de doublage (VF) : Arlette Thomas (saisons 3 à 5), Perrette Pradier (saison 7)
Nombre d'épisodes : 10
Saisons : 3 à 5; 7
Biographie :
Stella Kaminsky (ex-Lindquist et ex-Wingfield) est la mère de Lynette. Alcoolique, elle maltraitait ses filles dans leur enfance. Elle les envoyait également chez leur tante lorsqu'elle avait un nouveau petit-ami, prétextant qu'il détestait les enfants. Durant un Noël, ses filles la trouvèrent ivre morte en dessous du sapin à côté de cadeaux ouverts, sentant l'alcool. Elle se remaria avec Glen Wingfield qui la quitta deux ans plus tard car il était homosexuel. Elle fut atteinte d'un cancer du sein. Durant cette période, Lynette, âgée de 13 ans, cuisinait et s'occupait de ses sœurs. Malgré ça, Lynette méprisait sa mère car elle aimait que Glen soit de leur famille et n'admettait pas qu'elle l'ait renvoyé. Lynette disait à sa mère qu'elle méritait son cancer et que Dieu la punissait.

Stella emménage chez les Scavo contre le gré de Lynette lorsqu'elle découvre qu'elle est atteinte d'un cancer. Ceci lui donne l'occasion de se venger des paroles blessantes que Lynette avait eu lors de son propre cancer. Elle lui dit ainsi que Dieu la punit car elle est tombée amoureuse de Rick Coletti alors qu'elle est mariée. Elle donne malgré cela  à sa fille pour financer sa chimiothérapie et lui fait clairement comprendre qu'elle a besoin de son aide dans un tel combat et souhaite lui apporter du soutien tout au long de son processus de guérison. Stella aide sa fille à regagner son appétit en lui faisant manger un space cake. Comme elle sait que sa fille refuse ce genre d'automédication, elle demande à son petit-fils Parker Scavo d'offrir ce gâteau à sa mère en disant qu'il l'a fait lui-même. Elle reste chez sa fille jusqu'à ce que celle-ci guérisse.

Une dispute entre ses filles sur qui devra, à l'avenir, s'en occuper la pousse à la fuite. C'est d'ailleurs l'occasion de voir, malgré les conflits passés, l'affection que Lynette lui porte. Rongée par la culpabilité sa fille part ainsi à sa recherche. Elle emménage ensuite chez son ex-mari Glen Wingfield. À la mort de Glen, elle est cependant placée par Lynette dans un établissement médico-social. La mère de Lynette lui en veut beaucoup car elle se sent abandonnée, n'ayant pas souvent de la visite. Lynette promet alors de venir voir Stella deux fois par semaine, quelques fois en compagnie de ses enfants.

Dans la saison 7, Stella se fiance avec Franck Kaminsky, un retraité fortuné irascible. Il meurt, permettant à Stella d'hériter une énorme fortune.
Dans la saison 8, Sophie Lynette naît, Stella est donc arrière-grand-mère.

Glen Wingfield 
Interprété par : Richard Chamberlain
Comédien de doublage (VF) : Richard Darbois
Nombre d'épisodes : 1
Saison : 4
Biographie :

Glen Wingfield est le dernier mari de la mère de Lynette, Stella. Se sentant seul après le décès de son compagnon, il propose à Stella, ayant découvert avec Lynette que celle-ci erre dans le quasi-dénuement, de reprendre la vie commune dans son grand appartement, ce qui donnerait à chacun un peu de compagnie. Stella avait toujours dit qu'il était parti pour une autre femme afin de cacher son homosexualité. Il décède entre les saisons 4 et 5, forçant Lynette à placer sa mère en maison de retraite.

Frank Kaminsky 

Interprété par : Larry Hagman
Comédien de doublage (VF) : Dominique Paturel
Nombre d'épisodes : 2
Saison : 7
Biographie :
Frank Kaminsky est le dernier mari de Stella, la mère de Lynette. Lorsqu'elle le rencontre, Frank apparait comme égoïste, raciste et impoli, ce qui la choque, ne comprenant pas ce que sa mère lui trouve. En fait, Stella l'épouse pour son argent car il s'avère qu'il est très riche et qu'il est en froid avec ses enfants, l'intégralité de sa fortune lui reviendrait donc. Après le mariage, Frank tient à faire une photo de famille avec tous les Scavo mais il meurt d'une crise cardiaque alors que la photo est prise. Pour que l'héritage ne revienne qu'à sa mère, Lynette attend le lendemain pour prévenir les secours, le testament de Frank n'inscrivant Stella comme héritière exclusive qu'à partir du lendemain de leur mariage.

Lucy Lindquist 

Interprétée par : Carrie Preston
Comédienne de doublage (VF) : Françoise Dasque
Nombre d'épisodes : 1
Saison : 4
Biographie :
Lucy Lindquist est la sœur cadette de Lynette. Maltraitée par sa mère pendant son enfance, elle n'arrive pas à pardonner à sa mère l'enfance qu'elle a eu. Mariée à un certain Dave, Lynette se tourne vers elle quand elle a besoin de  pour sa chimiothérapie mais elle n'a pas l'argent nécessaire. Elle appelle alors leur mère qui s'installe chez Lynette et lui donne la somme.

Une fois guérie de son cancer, Lynette cherche à se débarrasser de leur mère et demande à leur sœur Lydia de l'héberger. La sachant faible, Lucy vient chez Lynette avec elle pour s'opposer à elle tout en refusant de prendre sa mère chez elle car elle et Dave se séparent et elle craint qu'avoir Stella chez elle ne ruine ses chances de se rabibocher avec lui. Voyant que ses deux sœurs se fichent de ce qu'il adviendra de leur mère, Lynette les chasse et leur demande de ne pas la contacter avant un certain temps.

Lydia Lindquist 

Interprétée par : Sarah Paulson
Comédienne de doublage (VF) : Laurence Dourlens
Nombre d'épisodes : 2
Saisons : 4 et 8
Biographie :
Lydia Lindquist est la sœur benjamine de Lynette. Tout comme ses deux sœurs ainées, elle fut maltraitée par sa mère quand elle était jeune, la menant à être en colère contre sa mère et ne plus se soucier d'elle. Sa vie amoureuse est chaotique, la plupart de ses conquêtes étant soit mariées, soit des escrocs, et elle fréquente régulièrement un psychologue qui lui écrit des phrases-types pour ne pas se faire manipuler par autrui.

Quand Lynette guérit de son cancer, elle souhaite que leur mère parte de chez elle et cherche à la caser chez Lydia qui refuse car elle estime qu'avoir sa mère chez elle l'empêche de vivre tellement elle est critique à son égard. Lynette ne se laisse pas faire et Lydia est forcée de faire appel à sa sœur Lucy pour ramener leur mère chez Lynette. Voyant que ses deux sœurs se fichent de ce qu'il adviendra de leur mère, Lynette les chasse et leur demande de ne pas la contacter avant un certain temps.

Elle rend visite à sa sœur dans la  pour lui annoncer ses fiançailles avec un professeur de yoga appelé Rashi qui l'a convertie au mode de vie hippie. Ne jugeant pas cette relation sérieuse, Lynette se dispute avec elle et Lydia redevient la femme émotionnellement instable qu'elle était avant de connaitre Rashi. Celui-ci doute de son amour pour elle jusqu'à ce que Lynette le raisonne. Il décide alors de retourner avec Lydia.
Anecdote :
 Sarah Paulson et Felicity Huffman sont meilleures amies à la ville.

Herbert « Rashi » Brickmeyer 
Interprété par : Christopher Gartin
Comédien de doublage (VF) : Thierry Wermuth
Nombre d'épisodes : 1
Saison : 8
Biographie :
Herbert Brickmeyer, dit Rashi, est le fiancé de Lydia qui apparait dans la . Professeur de yoga, ils se sont rencontrés à un de ses cours.

Rodney Scavo 

Interprété par : Ryan O'Neal
Comédien de doublage (VF) : Hervé Jolly
Nombre d'épisodes : 1
Saison : 1
Biographie :
Rodney Scavo est le père de Tom qui rend visite à la famille Scavo en compagnie d'une autre femme qui n'est cependant pas son épouse, ce que découvre Lynette. Il est alors l'objet d'une discussion sur l'engagement et la fidélité du mariage. Tom lui confesse qu'il n'était pas non plus parfait et qu'il cachait un secret à Lynette : il cachait en effet à Lynette le fait qu'il travaillait avec son ex-petite amie, Annabel Foster. Il finit par quitter sa femme après l'avoir trompée à de multiples reprises.

Allison Scavo 
Interprétée par : Lois Smith
Nombre d'épisodes : 2
Saison : 7
Biographie :
Allison Scavo est la mère de Tom. Femme aux valeurs traditionnelles, elle a supporté les infidélités de son mari Rodney jusqu'au jour où ce dernier la quitta. Son fils l'engage en tant que nourrice pour que Lynette puisse reprendre le travail, chose qu'elle a du mal à comprendre. Lynette voit l'arrivée de sa belle-mère d'un mauvais œil car elle sert son fils et ses petits-fils comme des princes et demande à Penny de l'assister car les femmes sont au service des hommes, une vision de la femme que Lynette ne partage pas du tout. On apprend plus tard qu'elle souffre d'une forme de démence, ce qui pousse Tom à la placer en maison de repos.

Nora Huntington 
Interprétée par : Kiersten Warren
Comédienne de doublage (VF) : Natacha Muller
Nombre d'épisodes : 9
Saisons : 2 et 3; 8
Biographie :
Nora Huntington est une jeune femme avec qui Tom a eu une aventure d'un soir il y a dix ans, un an avant qu'il connaisse Lynette. Nora apprend à Tom qu'une petite fille, Kayla, est née de cette soirée et lui demande de rembourser la pension alimentaire des douze dernières années avant de finalement abandonner toute poursuite. Nora s'immisce alors de plus en plus dans la vie des Scavo, ce qui agace Lynette. Peu de temps après l'annonce de l'ouverture d'une pizzeria par Tom, Lynette vient voir Nora et lui reproche de s'approcher de Tom pour tenter de le séduire. Nora décide donc de déménager à Mexico pour provoquer Lynette en empêchant les Scavo de revoir Kayla.

Nora discute cependant avec Lynette afin d'obtenir un arrangement concret jusqu'à ce que Carolyn Bigsby ne les prennent comme otages. Lynette et Nora essayent de s'enfuir mais sont attrapées par Carolyn. Celle-ci, durant la prise d'otages, leur ordonne de ne pas parler mais Nora parle à Lynette, de plus en plus fort. Carolyn s'intéresse alors au sujet de la conversation et Nora lui raconte l'histoire de la garde de Kayla mais Lynette réplique que Nora avait « mis le grappin » sur son mari, Tom. Cette réponse pousse Carolyn à tirer une balle de revolver sur Nora parce qu'elle « déteste les poufs ». Durant ses derniers instants, Nora demande à Lynette de prendre soin de Kayla, ce que celle-ci lui promet.

Elle fait partie des nombreux fantômes du final de la série qui apparaissent pendant que Susan quitte Wisteria Lane, à côté de Karl Mayer et Ellie Leonard.

Joe et Sheila Huntington 
Interprétés par : Paul Keith et Michelle Marsh
Nombre d'épisodes : 1
Saison : 4
Biographie :
Joe et Sheila Huntington sont les parents de Nora Huntington. Après le décès violent de Nora lors de la prise d'otages du supermarché par Carolyn Bigsby, Kayla, la fille naturelle de Tom Scavo et de Nora, restera quelque temps avec eux avant d'emménager chez les Scavo. Lorsque Tom découvre les manigances inquiétantes de Kayla, qui avait accusé Lynette de maltraitances, il décide qu'elle retournera définitivement chez eux.

Entourage introduit dans la saison 1

Natalie Klein 
Interprétée par : Nike Doukas
Comédienne de doublage (VF) : Véronique Borgias
Nombre d'épisodes : 3
Saisons : 1 et 8
Biographie :
Natalie « Nat » Klein est l'ancienne patronne de Lynette à son premier emploi. Nat apparaît pour la première fois dans l'épisode pilote quand Lynette la rencontre dans le supermarché, alors qu'elle court après ses enfants qui se sont enfuis. Plus tard, Lynette prend un déjeuner avec elle et c'est alors que Nat lui dit qu'elle souhaitait son retour, un « requin » comme elle à la place de Tom. Après qu'Annabel eut été promue, Lynette décide de travailler dans une autre entreprise alors que son mari a démissionné. Natalie fait une dernière apparition dans l'épisode final, elle et Lynette se rencontrent dans un supermarché, par écho au pilote.

Jordana Geist 
Interprété par : Stacey Travis
Comédienne de doublage (VF) : Françoise Dasque
Nombre d'épisodes : 3
Saisons : 1 à 3
Biographie :
Jordana Geist est une amie de Lynette qui a, elle aussi, des enfants atteints de troubles déficitaires de l'attention. Elle affirme qu'elle arrive à prendre en main sa vie en prenant les médicaments de ses enfants, qui ont l'effet inverse quand le patient n'est pas atteint d'hyperactivité.

Dan Peterson 
Interprété par : 
Nombre d'épisodes : 2
Saison : 1
Biographie :
Dan Peterson est le patron de l'ancienne firme de Tom. Il ne donne pas la promotion qu'il avait prévue à ce dernier après avoir su que l'absence de Tom allait déranger sa famille. Plus tard, ignorant cela, Tom se plaint à son bureau en annonçant sa démission, c'est alors que Dan l'informe que c'était Lynette la coupable.

Janie Peterson 
Interprétée par : Elizabeth Storm
Comédienne de doublage (VF) : Laure Sabardin
Nombre d'épisodes : 2
Saison : 1
Biographie :
Janie Peterson est la femme de Dan qui occupe, elle aussi, une place importante dans la firme. Durant un dîner organisé chez les Scavo, elle préfère les idées de Lynette à celles de Tom. Quand Lynette se rend compte que la promotion de Tom causerait une absence quasi permanente de celui-ci à la maison, elle s'en plaint à Janie qui en informe son mari.

Claire 

Interprétée par : Marla Sokoloff
Comédienne de doublage (VF) : Sauvane Delanoë
Nombre d'épisodes : 3
Saison : 1
Biographie :
Claire est une nounou embauchée par Lynette pour s'occuper de ses enfants après qu'elle a proposé une meilleure offre que son employeur précédent. Une nuit, elle décide de laver ses vêtements et en profite pour mettre ceux qu'elle porte dans la machine, pensant que la famille est endormie. Malheureusement, Tom descend et la voit nue. Embarrassé, il remonte et demande à Lynette de faire l'amour, sans lui dire qu'il a vu Claire. Cependant, Claire raconte l'anecdote à Lynette. Cette dernière, vexée, et craignant une rivale qui menacerait son couple, la licencie.

Annabel Foster 
Interprétée par : Melinda McGraw
Comédienne de doublage (VF) : Juliette Degenne
Nombre d'épisodes : 3
Saison : 1
Biographie :
Annabel Foster est l'ancienne petite amie de Tom, également collègue de ce dernier. Lynette en est extrêmement jalouse et souhaite que Tom ne travaille plus avec elle. Annabel obtient ensuite la promotion réservée à Tom.

M. Lentz 
Interprété par : Harry S. Murphy
Comédien de doublage (VF) : Jean-François Kopf
Nombre d'épisodes : 3
Saisons : 1 et 2
Biographie :
Mr. Lentz est le directeur de la Barcliff Academy, l'école la mieux réputée des jumeaux Scavo puis celle de Parker.

Mme Truesdale 
Interprété par : Shannon O'Hurley
Nombre d'épisodes : 2
Saisons : 1 et 2
Biographie :
 Truesdale est une institutrice à la Barcliff Academy qui s'occupe de la pièce de théâtre Le Petit Chaperon rouge. Plus tard, elle a des problèmes avec l'amie imaginaire de Parker.

Entourage introduit dans la saison 2

Ed Ferrara 

Interprété par : Currie Graham
Comédien de doublage (VF) : Guy Chapelier
Nombre d'épisodes : 9
Saisons : 2 et 3
Biographie :
Ed Ferrara est le président-directeur général de Parcher & Murphy qui avait embauché Lynette parce qu'il l'appréciait. Il renvoie la majorité des employés de sa firme à la suite d'accusations de harcèlement sexuel, dont celles de Nina Fletcher. Quand Tom est embauché, Ed lui demande de tenir quelques paris stupides dont le fait de manger un beignet après l'avoir trempé dans les toilettes. Lynette essaie d'arrêter ces paris en relevant un autre pari stupide qu'elle sait tenir jusqu'au bout. Depuis, la firme a retrouvé son sérieux. Ed a ensuite des problèmes conjugaux avec sa femme, Fran. Il demande à Lynette de lui envoyer des messages dans le but de l'exciter avant son retour à la maison. Cependant, quand Fran apprend que les messages lui étant adressés n'étaient pas de Ed, elle demande à celui-ci d'en renvoyer l'auteur. Ayant besoin de Lynette, il préfère renvoyer Tom.

Nina Fletcher 

Interprétée par : Joely Fisher
Comédienne de doublage (VF) : Marie Vincent
Nombre d'épisodes : 5
Saison : 2
Biographie :
Nina Fletcher est la patronne de Lynette chargée de questionner Lynette à l'entretien d'embauche. Cependant, Tom ayant des intempéries, Lynette doit prendre Penny avec elle pour l'entretien et change sa couche en répondant, en même temps, aux questions posées par Ed. Impressionnée, Ed l'embauche, au gré de Nina. Un soir, Lynette aperçoit Nina en train de coucher avec Stu, un secrétaire de la firme. Nina, ayant elle aussi remarqué que Lynette en était témoin, vira Stu. Exaspérée par cette décision, Lynette demande de poursuivre en justice Nina pour harcèlement sexuel, ce qui cause la faillite de l'entreprise et une vague de licenciements, dont celui de Nina. Lynette obtient donc la place de cette dernière au poste de vice-présidente. Avant de partir, Nina met en garde Lynette contre Ed en l'informant qu'un égoïste tel Ed requiert plus de temps à consacrer que Lynette envers ses enfants.

Stu Durber 
Interprété par : Charlie Babcock
Comédien de doublage (VF) : Maël Davan-Soulas
Nombre d'épisodes : 7
Saisons : 2 et 5
Biographie :
Stu Durber est le réceptionniste de Parcher & Murphy qui a eu une liaison amoureuse avec Nina Fletcher mais qui l'accuse de harcèlement sexuel quand elle le renvoie, sur le conseil de Lynette, ce qui cause la faillite de l'entreprise. Stu est de retour lors de la  saison : il a alors monté sa propre société de marketing et est chargé de la promotion du livre de recettes de Bree.

Jerry 
Interprété par : Mitch Silpa
Comédien de doublage (VF) : Bertrand Liebert
Nombre d'épisodes : 3
Saisons : 2 et 3
Biographie :
Jerry est l'assistant de Ed qui s'occupe des jumeaux à la demande de Tom. Pensant que Jerry avait des enfants, Ed lui accorde de rentrer chez lui lors d'une nuit à l'entreprise.

Louise Pate 
Interprétée par : Amy Hill
Nombre d'épisodes : 1
Saison : 2
Biographie :
Louise Pate est la maîtresse d'école de Parker. Elle prévient Lynette de la fascination de son fils pour la sexualité. Il aurait demandé à Cindy Lou People de lui montrer son vagin en échange d'un biscuit. Lynette aura alors toutes les raisons d'être morte de honte.

Entourage introduit dans la saison 3

Rick Coletti 
Interprété par : Jason Gedrick
Comédien de doublage (VF) : Bruno Choël
Nombre d'épisodes : 6
Saisons : 3 et 4
Biographie :
Rick Coletti est un italien qui va travailler dans la pizzeria des Scavo, jusqu'à ce qu'il en soit viré car il faisait des avances à Lynette. On le reverra plus tard car il ouvrira son propre restaurant italien juste à côté de la pizzeria des Scavo, ce qui va mettre Tom en rage. Porter et Preston vont aller brûler ce restaurant car ils ont compris que Rick cause des disputes chez leurs parents. C'est Tom qui va d'abord être accusé.

Entourage introduit dans la saison 5

Anne Schilling 

Interprétée par : Gail O'Grady
Comédienne de doublage (VF) : Micky Sébastian
Nombre d'épisodes : 4
Saison : 5
Biographie :
Anne Schilling est une femme avec laquelle Porter a eu une liaison. Anne est la mère d'un ami de Porter et également l'ancienne entraîneuse de l'équipe de baseball. Son mari Warren est violent avec elle et Porter craint pour sa vie.

Warren Schilling 
Interprété par : Peter Onorati
Nombre d'épisodes : 3
Saison : 5
Biographie :
Warren Schilling est le mari d'Anne. Il menace Porter de mort après l'incendie de son club dont il le croit coupable.

Eric 
Interprété par : Robert Sudduth
Nombre d'épisodes : 3
Saison : 5 et 6
Eric est le réceptionniste homosexuel de l'agence de Carlos. Il connait tous les ragots de l'entreprise.

Entourage introduit dans la saison 6

Irina Kosokov 

Interprétée par : Helena Mattsson
Comédienne de doublage (VF) : Alexia Lunel
Nombre d'épisodes : 3
Saison : 6
Biographie :
Irina Kosokov est la fiancée de Preston, rencontrée lors de son voyage en Europe. Le jour prévu de leur mariage, Lynette a une discussion avec Irina au sujet de ses précédents mariages et Preston les surprend et annule le mariage : il a appris que Irina avait vidé les comptes de toutes ses anciennes conquêtes avant de s'enfuir, sans compter qu'elle était toujours mariée en Russie. Le soir, Eddie propose à Irina de la ramener et, après une humiliation, Eddie tue Irina....
Anecdote : En russe, les noms de famille des femmes sont féminisés, Irina aurait donc du s'appeler Kosokova.

Entourage introduit dans la saison 8

Jane Carlson 
Interprétée par : Andrea Parker
Comédienne de doublage (VF) : Françoise Rigal
Nombre d'épisodes : 11
Saison : 8
Biographie :
Jane Carlson est la nouvelle copine de Tom. Elle fait un voyage à Paris avec lui et a une grande rivalité avec Lynette. Elle est médecin, divorcée et parle aussi français. Mais bien qu'elle ait essayé d'éloigner Tom de Lynette en lui annonçant que Tom et elle emménagent ensemble et que Tom a signé les papiers du divorce, Tom quitte Jane pour Lynette dans l'épisode 21.
Anecdote :
 Il était prévu que Jessica Hecht, ex-Susan Bunch de Friends, interprète Jane mais les négociations avec ABC n'ayant pas abouti, elle a été remplacée par Andrea Parker.

Frank 
Interprété par : Patrick Fabian
Nombre d'épisodes : 2
Saison : 8
Biographie :
Frank est le premier rendez-vous de Lynette après sa séparation. Mais ils ne resteront que partenaires sexuels car on ne le voit que dans deux épisodes.

Gregg Limon
Interprété par : Reed Diamond
Comédien de doublage (VF) : Bertrand Liebert
Nombre d'épisodes : 2
Saison : 8
Biographie :
Gregg Limon est le patron de Tom qui est amoureux de Lynette. Elle accepte un rendez-vous et lui demande d'imposer à Tom des voyages d'affaires pour l'éloigner de Jane mais lorsqu'il l'envoie à Bombay pour un an, Lynette intervient et le rejette. Plus tard, Gregg insulte Lynette devant ses employés et Tom l'attaque. C'est ainsi que ce dernier retourne avec Lynette.

Références 

en:Acquaintances of Lynette Scavo
fi:Lynette Scavon tuttavuudet